Soly steht für:

Geographie:
 Soly (Weißrussland), Landstadt in Weißrussland
 Sóly, Gemeinde in Ungarn

Personen:
 Abdourahamane Soly (1938–2016), nigrischer Jurist, Politiker und Autor
 Mouhamed Soly (* 1989), senegalesischer Fußballspieler